Гварани, јужноамерички домородачки народ који се у доба свог врхунца проширио из амазонске области од Мексика до Аргентине
 Гварани, језик овог народа који се дан данас користи у Парагвају, Боливији и делу Бразила и Аргентине
 Гварани, парагвајска валута.